Ucenicul vrăjitor se poate referi la
 Ucenicul vrăjitor (poezie) (Der Zauberlehrling) de Johann Wolfgang von Goethe
 Ucenicul vrăjitor (film din 1958)
 Ucenicul vrăjitor (film din 1985)
 Ucenicul vrăjitor (film din 2002) 
 Ucenicul vrăjitor (film din 2010) (The Sorcerer's Apprentice)